Peñuelas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Peñuelas, Aguascalientes, 
 Peñuelas, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, 
 Peñuelas, Guanajuato, León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar